Mediomastus setosus är en ringmaskart som beskrevs av Hartmann-Schröder 1959. Mediomastus setosus ingår i släktet Mediomastus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
setosus